Bruno Thoelen, Belgisch voetballer
 Dirk Thoelen, Belgisch voetballer
 Jozef Thoelen, Belgisch politicus
 Pierre Thoelen, Belgisch politicus
 Yannick Thoelen, Belgisch voetballer